Міссурі — гора хребта Саватч, у Скелястих горах (штат Колорадо, США)
 Міссурі — річка, притока Міссісіпі
 Міссурі (  Мазу́рі) — штат у центральній частині США
 USS Missouri — лінкор американських ВМС (збуд. 1944), нині корабель-музей